Nemojov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Nemojov, Gemeinde im Okres Trutnov
 Nemojov, Ortsteil von Chotěboř, Okres Havlíčkův Brod
 Nemojov, Ortsteil von Pelhřimov, Okres Pelhřimov
 Dolní Nemojov, Ortsteil von Nemojov, Okres Trutnov
 Horní Nemojov, Ortsteil von Nemojov, Okres Trutnov
 Nový Nemojov, Ortsteil von Nemojov, Okres Trutnov